L'indice européen Citeair est un indice de qualité de l'air qui permet de mesurer et comparer la pollution de l'air dans de nombreuses villes d'Europe.

Contexte  
Comparer la qualité de l'air des différentes villes européennes est aujourd'hui facilité par le projet Citeair. L'objectif de ce projet européen est d'apporter pour la première fois une information simple et comparable pour le public sur la qualité de l'air dans la centaine de villes participant au projet. Deux indices ont été élaborés : un près du trafic, et un autre pour la pollution de fond. C'est une évolution importante par rapport à l'indice actuel français (indice Atmo) qui ne reflète que la pollution de fond. 

Développé en 2004, cet indice de qualité de l'air pour les villes européennes  a été développé dans le cadre des  projets Citeair et Citeair II « Common information to European air – une information commune sur la qualité de l'air ». Ces projets ont été cofinancés par l'Union européenne au sein des programmes Interreg IIC et Interreg IVC .

Objectif de l'indice 
 une information des villes pour les villes, une adhésion sur une base volontaire ;
 une information complémentaire des villes : information à l'échelle européenne, complémentaire de l'information locale ; 
 cependant, les indices mis à disposition ont été réalisés pour donner une vision dynamique de la situation de la qualité de l'air dans chaque ville, et non pour vérification de la conformité aux normes.

Originalité par rapport à d'autres indices existants 
L'indice Citeair fournit des informations sur la qualité de l'air générale et près du trafic avec une prise en compte des polluants les plus problématiques (particules PM10, dioxyde d'azote  et Ozone) mais aussi les particules fines (PM2,5). 

En 2006, cet indice européen Citeair a été mis à disposition du public sur une plateforme internet commune, airqualitynow.eu, et a pour but d'apporter une information facilement compréhensible pour le public, en temps réel, pour une centaine de villes européennes.  

En 2012, l'indice commun de la qualité de l'air est repris :
 au sein de projets européens tels que : Eye on Earth, développé par l'Agence européenne pour l'environnement, ainsi qu'ObsAIRve, coordonné par un consortium allemand ;
 par des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air telles que : Airparif, Air Rhône-Alpes, l'ASPA, Atmo PACA, Air normand, Air-Nord-Pas de Calais ;
 et par des médias tels que : France 3 Paris Île-de-France, Direct Matin, ActuEnvironnement, Relaxnews.

Définition de l'indice  
Pour présenter la qualité de l'air dans les différentes villes européennes de manière simple et comparable, toutes les mesures effectuées sont concentrées dans l'Indice commun de qualité de l'air, qui comprend trois indices différents en fonction de l'échelle de temps : 
 un indice horaire
qui décrit la qualité de l'air du jour même, qui s'appuie sur des données horaires et qui est mis à jour toutes les heures ;
 un indice journalier
qui donne la qualité de l'air globale de la veille, qui s'appuie sur des données journalières et qui est actualisé une fois par jour ;
 un indice annuel
qui représente la qualité de l'air globale durant l'année et qui est comparé aux normes de qualité de l'air européennes. Cet indice s'appuie sur les moyennes annuelles des polluants, comparées aux valeurs limites annuelles, et mis à jour une fois par an.

Les indices horaires et journaliers 
Ces indices ont cinq niveaux, avec une échelle allant de 0 (très faible) à > 100 (très élevé). Il s'agit d'une mesure relative de la quantité de pollution dans l'air. Ils sont fondés sur les trois polluants atmosphériques majeurs en Europe : les particules (PM10), le dioxyde d'azote (), ozone () et permettent de prendre en compte trois polluants supplémentaires (le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de soufre () et les particules fines (PM2,5 ajouté à l'automne 2011)) là où les données sont disponibles.

Le calcul de l'indice s'appuie sur un ensemble d'indices de qualité de l'air existants sur différents sites web d'Europe et d'ailleurs. Il reflète autant que possible les niveaux d'alertes européens ou les valeurs limites journalières. Pour mieux comparer les villes, indépendamment de la nature de leur réseau de surveillance, deux indices ont été définis : 
 l'indice de fond, représentant la situation ambiante de l'agglomération concernée (à partir des mesures des stations de fond) ;
 l'indice trafic, représentatif de la situation à proximité des rues où le trafic est intense (à partir des mesures des stations à proximité du trafic).

L'indice annuel 

L'indice de qualité de l'air annuel donne une vision globale de la qualité de l'air dans une ville donnée tout au long de l'année et par rapport aux normes européennes.

Il est également calculé à la fois pour le fond et le trafic mais son calcul est différent des indices horaires et journaliers. Il donne la distance par rapport à un indice cible évalué par rapport aux directives européennes (normes de qualité de l'air annuelles) :
 si l'indice est supérieur à 1 : les valeurs limites ne sont pas respectées pour au moins un polluant ;
 si l'indice est inférieur à 1 : en moyenne, les valeurs limites sont respectées.
L'indice annuel vise à une meilleure prise en compte de l'exposition à la qualité de l'air sur le long terme. En effet, les normes européennes sur lesquelles il s'appuie prennent en compte la plupart du temps les recommandations sanitaires données par l'Organisation mondiale de la santé.

Référence 
Liste des partenaires : 
Airparif, Institut national de l'environnement industriel et des risques, POLIS, ATAC, DCMR Milieudienst Rijnmond, CHMI, City Development Authority of Prague, RIEW, Municipality of Maribor, REC Slovenia, Agencia de Medio Ambiante Junta de Andalucía.

Programmes Interreg IIIc et IVc.

Air-quality indices : elaboration, uses and international comparisons

Voir aussi

Articles connexes 
 Airparif
 Interreg
 Indice de qualité de l'air
 Norme de qualité de l'air

Liens Externes 
  
 Eye on Earth 
 AIRQUALITY service

Pollution de l'air